Vogel des Jahres ist der Name folgender Auszeichnungen:
 Vogel des Jahres (Deutschland)
 Vogel des Jahres (Österreich) – 2000–2020 von Deutschland übernommen
 Vogel des Jahres (Schweiz)
 Vogel des Jahres (international)